Le   d'armée,  ou XXIV corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée (Empire allemand)
  corps d'armée de réserve (Empire allemand)
  de blindés (Allemagne)
  d'armée (Wehrmacht)

États-Unis
  d'armée (États-Unis)

France
  d'armée (France)

Italie
  corps d'armée du Regio esercito

Homonymie d'unités militaires